Оружие возмездия:

 Оружие возмездия — название ряда амбициозных авиационных и ракетно-артиллерийских проектов нацистской Германии
 «Оружие возмездия» — рассказ современного российского писателя Виктора Пелевина.